Cabianca est le patronyme de plusieurs personnes :

 Francesco Cabianca, sculpteur italien de la fin du  ;
 Vincenzo Cabianca, peintre italien du mouvement des Macchiaioli au  ;
 Giulio Cabianca, coureur automobile italien du .